Wögern ist der Name folgender Orte:

 Wögern (Gemeinde Stroheim), Ortschaft von Stroheim, Bezirk Eferding, Oberösterreich
 Wögern (Gemeinde Unterweitersdorf), Ortschaft von Unterweitersdorf, Bezirk Freistadt, Oberösterreich